

Geografia
Canada
Eglinton – isola dell'Arcipelago artico canadese

Irlanda del Nord
Eglinton – villaggio dell'Irlanda del Nord

Altro
Eglinton – stazione della metropolitana di Toronto
Torneo Eglinton – riadattamento di una giostra medievale che si tenne al Castello di Eglinton, in Scozia, nel 1839